Die Süßgrasartigen (lat. Poales, manchmal auch nur als Grasartige bezeichnet) sind eine Ordnung der Commeliniden innerhalb der Monokotyledonen.

Beschreibung 
Oft sind es grasartige, krautige Pflanzen, meist ausdauernd. An den Sprossachsen stehen die Laubblätter meist zweizeilig und sie sind meist parallelnervig. Die Epidermiszellen haben oft Silikateinschlüsse.

Die ursprünglichen Taxa der Poales sind überwiegend windbestäubt (Anemophilie). Die Blüten sind dreizählig. Sie haben oft unterschiedlich stark reduzierte Blüten mit spelzenartigen Blütenhüllblättern. Nektarien fehlen meist.

Systematik 
Diese Ordnung enthält in älteren systematischen Übersichten nur eine einzige Familie, die Süßgräser (Poaceae). Molekularbiologische Untersuchungen haben ab 1998 allerdings zu einer beträchtlichen Erweiterung dieser Ordnung geführt. So werden jetzt die Familien der früheren Ordnungen Typhales, Bromeliales, Juncales, Cyperales, Restionales und noch einiger anderer Ordnungen zu den Süßgrasartigen (Poales) zusammengefasst, wodurch die Ordnung 16 Familien umfasst.

Der APG III folgend umfasst die Ordnung 16 Familien:

In dieser Ordnung gibt es 16 Familien mit fast 1000 Gattungen und etwa 18325 Arten:
 Anarthriaceae: Mit nur drei Gattungen und etwa elf Arten.
 Bromeliengewächse (Bromeliaceae): Mit drei Unterfamilien, 58 bis 73 Gattungen und etwa 2900 bis 3180 Arten.
 Centrolepidaceae: Mit nur drei Gattungen und etwa elf Arten.
 Riedgräser (Cyperaceae): Mit zwei Unterfamilien, etwa 98 Gattungen und etwa 4350 Arten.
 Ecdeiocoleaceae: Mit zwei monotypischen Gattungen, also nur zwei Arten.
 Pfeifenwurzgewächse (Eriocaulaceae): Mit zwei Unterfamilien, etwa zehn Gattungen und etwa 1160 Arten.
 Flagellariaceae: Mit der einzigen Gattung:
 Flagellaria : Mit etwa vier Arten.
 Joinvilleaceae: Mit nur einer Gattung und zwei Arten:
 Joinvillea 
 Binsengewächse (Juncaceae): Mit sieben Gattungen und etwa 430 Arten.
 Mayacaceae: Mit der einzigen Gattung:
 Mayaca : Mit etwa vier bis zehn Arten im tropischen und subtropischen Amerika und im tropischen Afrika.
 Süßgräser (Poaceae): Mit 13 Unterfamilien, etwa 668 Gattungen und etwas mehr als 10.000 Arten.
 Rapateaceae: Mit drei Unterfamilien, etwa 16 bis 17 Gattungen und etwa 80 bis 94 Arten.
 Seilgrasgewächse (Restionaceae): Mit etwa 58 Gattungen und etwa 520 Arten.
 Thurniaceae: Mit nur zwei Gattungen und nur vier Arten.
 Rohrkolbengewächse (Typhaceae, einschließlich Igelkolbengewächse (Sparganiaceae))
 Typha : Mit etwa 27 Arten.
 Sparganium : Mit etwa 21 Arten.
 Xyridaceae: Sie ist in zwei Unterfamilien gegliedert und enthält etwa fünf Gattungen mit etwa 260 Arten. Die Unterfamilien sind:
 Abolbodoideae
 Xyridoideae.

Stammbaum: Die Familien in der Ordnung der Poales:

Ein Synonym für Poales ist Avenales.

Quellen 
 Die Ordnung bei der APWebsite. (englisch)
 Kåre Bremer: Gondwanan Evolution of the Grass Alliance of Families (Poales), in: Evolution 56(7), 2002, S. 1374–1387: Online.
 H. Peter Linder & Paula J. Rudall: Evolutionary History of the Poales. in Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics, 36, 2005, S. 107–124.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Steckbrief der Poales des Botanischen Gartens Tübingen.